Bürmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Heinrich Bürmann (gest. 1817), deutscher Mathematiker
 Hans-Jürgen Bürmann (1937–2006), deutscher Opernsänger
 Frank Bürmann (geb. 1964), deutscher Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 Bührmann
 Buurmann
 Buurman